Dugesia japonica es una especie de platelmintos tricladidos de agua dulce que habita en Asia Oriental. Aunque pertenece género Dugesia, también a veces se lo considera un tipo de planarias.

Filogenia
Posición de D. japonica en relación con otras especies de Dugesia según el trabajo de Lázaro y colaboradores (2009):

Referencias

Enlaces externos
Dugesia japonica a la base de dades WoRMS 
Dugesia japonica a la Encyclopedia of Life 

japonica